Tchernooussov (masculin ; ) ou Tchernooussova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ilia Tchernooussov (1986), fondeur russe.
 Svetlana Tchernooussova (1970) biathlète russe.

Patronyme russe